Уайтха́ус ( — «белый дом») может означать:

Фамилия 
  (1884—1974) — американский архитектор из штата Вашингтон, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест США.
  (1917—2000) — британский ботаник-бриолог, президент Британского бриологического общества (1982—1983).
  (1803—1874) — американский религиозный деятель, епископ Иллинойса Епископальной церкви (с 1852).
 Уайтхаус, Джимми (1873—1934) — английский футболист, вратарь.
  (1817—1881) — американский политик, член Палаты представителей (1873—1877).
  (1878—1933) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Вулверхэмптон Уондерерс».
  (род. 1949) — британский крикетчик, финалист Кубка Gillette в составе команды графства Уорикшир (1972).
  (1857—1938) — британский инженер-строитель, главный инженер Угандийской железной дороги (1895—1903), сооснователь Найроби.
  (1941—2013) — британский археолог, президент Международной ассоциации истории стекла (1991—1995), член Королевского общества древностей (с 1973).
  (род. 1960) — австралийская гребчиха, серебряная медалистка Чемпионата мира в лёгких четвёрках (1988).
 Уайтхаус, Линн — британский игрок в боулз, участница Чемпионата мира на открытом воздухе 2008 года в составе сборной Англии.
 Уайтхаус, Моника (род. 1991) — американская гребчиха, участница Чемпионата мира 2016 года в составе национальной сборной.
  (1878—1944) — американский архитектор из штата Орегон, ряд работ которого включены в Национальный реестр исторических мест США.
  (1910—2001) — английская общественная активистка.
 Уайтхаус, Пиппа (род. 1978) — чемпионка Великобритании по спортивному ориентированию в классическом разряде (2009) и в спринте (2007, 2008).
  (род. 1944) — британский полицейский, главный констебль Полиции Суссекса (1993—2001).
 Уайтхаус, Пол (род. 1958) — британский телеактёр и сценарист, комик.
  (1933—2008) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Саскачеван Рафрайдерс» (1966).
 Уайтхаус, Ричард — британский политик, мэр Вулвергемптона (1993—1994).
  (1816—1890) — британский хирург и электрик, главный электрик по прокладке Трансатлантического телеграфного кабеля.
  (1842—1922) — американский юрист, председатель Верховного суда штата Мэн (1911—1913).
 Уайтхаус, Уильям (1859—1935) — британский виолончелист и музыкальный педагог.
  (1876 — до 1960) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Футбольной лиги Англии в составе клуба «Сток».
  (1921—2001) — американский дипломат, посол США в Лаосе (1973—1975) и Таиланде (1975—1978).
  (1883—1965) — американский дипломат, посланник США в Гватемале (1930—1933) и Колумбии (1933—1934).
 Уайтхаус, Шелдон (род. 1955) — американский юрист и политик, сенатор от штата Род-Айленд (с 2007).
 Уайтхаус, Элизабет — австралийская оперная певица, лауреат Премии Хелпманна (2003).
 Уайтхаус, Эми — британский игрок в боулз, чемпионка Англии в игре 2 шарами (2005).

Другое 
  — британская группа жанра пауэр-электроникс.
 Белый дом